Николай Михайлович Аршаница (род. 19 декабря 1933, Почеп) — российский учёный, ихтиолог, эколог.
Главные направления научной деятельности: экология рыб, экологические аспекты их поведения и миграций, разработка и внедрение научно-обоснованных мероприятий по профилактике токсикозов и болезней рыб в естественных водоёмах и рыбоводных хозяйствах различного типа, исполнял обязанности заведующего лабораторией Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства в Санкт-Петербурге.

Биография 
 В 1952 окончил среднюю школу имени Некрасова в Почепе.
 В 1957 году окончил Ленинградский ветеринарный институт.
 До 1962 года трудился главным ветеринарным врачом совхоза «Заречье» Ленинградская область и врачом — ихтиопатологом.
 В 1962 году поступил в аспирантуру Гос НИОРХ по специальности «болезни рыб» и после её окончания в 1965 был принят на должность младшего, а в 1966 переведён на должность научного сотрудника в лабораторию по изучению загрязнения водоёмов (ныне лаборатория экологической токсикологии).
 С 1965 он выполнял ихтиопатологические разделы в работах лаборатории, связанных с разработкой рыбохозяйственных ПДК, изучением влияния сточных вод ряда отраслей промышленности на водоёмы и водные организмы.
 В 1970 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата биологических наук по теме: «Вопросы эпизоотологии, диагностики и профилактики болезни плавательного пузыря карпа».
 С 1978 года является руководителем комплексных тем в области водной токсикологии, в частности по разработке рыбохозяйственных ПДК вредных веществ. Все выполненные под его руководством темы (около 40) получили высокую оценку Учёного Совета института, а разработанные ПДК прошли апробацию научно-технического Совета Главрыбвода СССР и нашли широкое повсеместное применение на территории России.
В 1983 году ВАК присвоил ему звание старшего научного сотрудника по специальности «Токсикология».
Под его руководством по заданию Госкомитета по науке и технике Совета Министров СССР была выполнена тема: «Разработка токсикологической характеристики карповых, сиговых и лососевых рыб, используемых в рыбоводстве», имеющая важнейшее научное значение для отрасли профилактики токсикозов рыб. В 1985 им были выпущены в свет «Методические рекомендации по рыбохозяйственному использованию пресных вод в зависимости от типа и уровня загрязнения». С 1978 он является руководителем комплексных тем в области водной токсикологии, в частности, по разработке рыбохозяйственных ПДК вредных веществ. Он является ведущим экспертом — ихтиопатологом отрасли и принимал участие в работе комиссии по выявлению причин массовой гибели рыб и загрязнения водоёмов. Ранее неоднократно привлекался в качестве эксперта по поручению партийного контроля при ЦК КПСС, Совета Министров РСФСР, Народного Контроля СССР и Министерства рыбного хозяйства. Им подготовлены десятки экспертных заключений по вопросам охраны окружающей среды для различных подразделений Прокуратуры СССР и на основании проведенных исследований опубликованы «Методические рекомендации по расследованию преступных загрязнений водных объектов», которые во втором издании были дополнены разделом, касающимся атмосферного воздуха. Учёный-ихтиолог является признанным в России специалистом в области водной токсикологии, диагностики болезней и токсикозов рыб. Имеет пятнадцатилетний педагогический стаж — читал лекции на курсах повышения квалификации ихтиопатологов по инфекционным болезням рыб и их профилактике в Ленинградском ветеринарном институте, курсах, семинарах. Им опубликовано более 150 работ, включая такие как «Токсикозы рыб и их диагностика», «Токсикозы рыб с основами патологии». Имеет изобретения, удостоверения и Знак «Изобретатель СССР». Под его руководством успешно защищены 4 кандидатских диссертации. Является членом Научно-Технического Учёного Совета ГосНИОРХ и членом Учёного Совета по защите и присуждению учёной степени кандидата наук. Избран членом Научно-Технического Совета (НТС) по рыбохозяйственной токсикологии и охране водных объектов ФГУ «Межведомственная ихтиологическая комиссия». Имеет звание «Почётный работник рыбного хозяйства России». Награждён похвальными грамотами, имеет медали, имеет золотой юбилейный знак за подготовку специалистов высокой квалификации. Отмечен премией Законодательного собрания Ленинградской области за вклад в решение экологических проблем Северо-Запада России. В 2008 присуждена премия Росрыбхоза «За внедрение науки в производство». Проживает в Санкт-Петербурге.

Публикации 
 Признаки болезни плавательного пузыря у карпов // Ветеринария. — М., 1965. — № 6.
 Вопросы эпизоотологии болезни плавательного пузыря карпов.// Тезисы докладов XII научной конференции по изучению внутренних водоёмов Прибалтики. Вильнюс, 1965.
 Устойчивость ропшинского гибрида к болезни плавательного пузыря.//Рыбоводство и рыболовство. М.,1966.-№ 3
 О контагиозности болезни плавательного пузыря карпов.//Ветеринария. М.,1966.-№ 3
 Некоторые материалы эпизоотологии болезни плавательного пузыря карпов.//Второе совещание молодых научных сотрудников ГосНИОРХ. Л.,1966.
 Влияние некоторых приёмов интенсификации прудового хозяйства на возникновение и течение болезни плавательного пузыря карпов.// Тезисы докладов симпозиума по паразитам и болезням рыб и водных беспозвоночных Балтийской провинции. М.-Л.,1966.
 Ещё раз о болезни плавательного пузыря.//Рыбоводство и рыболовство. М.,1967.-№ 1.
 в соавторстве с Hewkan I., Iwasik W., Karpenko J., Swerepo B., Feduszczak M. O schorzeniu pecherza plawnego karpi.//Gospodarka rybna, 1968.-№ 2.
 Вопросы эпизоотологии болезни плавательного пузыря карпов.//Тезисы XII научной конференции по изучению внутренних водоёмов Прибалтики. Вильнюс, 1968.
 в соавторстве с Гевкан И., Ивасик В., Карпенко Я., Свирепо Б., Федущак М. Заболевание на плавателния мехур у шараните.//Рибно Стопанство,1968.-№ 3.
 в соавторстве с Bauer O.N., Vladimirov V. Air Bladder Disease of Carps: Its Aetiolody, Epizootology and Control.// Bull off int. Epiz., 1968, 69 (7-8)
 Наблюдения по иммунитету при болезни плавательного пузыря карпа.//Пятое Всесоюзное совещание по болезням и паразитам рыб и водных беспозвоночных. Л.,1968.
 в соавторстве с Подоба З. П., Кушнерова В. С., Лесников Л. А., Михина К. В. Влияние перхлората аммония и некоторых других аммоний содержащих соединений на водные организмы.// Всесоюзная научная конференция по водной токсикологии. Тезисы докладов. М.,1968.
 в соавторстве с Мазманиди И. Д. Причины массовой гибели рыбы в Сурском бассейне.//Там же.
 Эпизоотология и методы диагностики болезни плавательного пузыря карпа.//Известия ГосНИОРХ. Л.,1969.-Т.65.
 Материалы по эпизоотологии, диагностике и профилактике болезни плавательного пузыря карпа.//Там же.
 в соавторстве с Владимиров В. Л., Зонова А. С., Сахаров А. М., Шатрова З. А. Производственный опыт получения здорового потомства карпа от производителей, поражённых болезнью плавательного пузыря.//Там же.
 в соавторстве с Федущак М. В., Ивасик В. М., Ланько И. З. Епізоотични досліджения по запалению плавательного міхура коропів та заходи боротьби с ним.//Науковi працi досліджения по ветеринарii.Львов, 1969.- Т.I.
 в соавторстве с Домбровский В. К., Чечина А. С., Крашенникова И. А. Заболевание плавательного пузыря у карпов и опыт получения здорового потомства от больных производителей.//Вопросы рыбного хозяйства Белоруссии. Минск, 1969.-Т.6. (Труды БелНИИРХ)
 Практика патологоанатомического метода исследования в водной токсикологии. // Симпозиум по водной токсикологии: Тезисы докладов — Л., 1969. — С. 38-40.
 в соавторстве с Зонова А., Сахаров М., Шатрова З. Эксперимент в «Яжелбицах». //Рыбоводство и рыболовство. М.,1970.-№ 4.
 в соавторстве со Svirepo B., Iwasik W. O nemocneni karpu zanetem plunoveho mechyre.// Zivocina Oyroba, № 7-8. Ustav Vedeckotechnikych informaci. Praha, 1970.
 Вопросы эпизоотологии, диагностики и профилактики болезни плавательного пузыря карпа. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата биологических наук. Л.,1970.
 Методика патологоанатомического исследования рыб в водной токсикологии.// Памятная записка о симпозиуме по водной токсикологии (СЭВ) Л.,1970.
 совместно с Iwasik W., Maslennikova E. Simpozij o toksikologii voda. //Ribarstvo Jugoslavie, 1971. — № 3.
 Некоторые вопросы эпизоотологии воспаления плавательного пузыря карпов. // Тезисы докладов I Всесоюзного симпозиума по инфекционным болезням рыб. М., 1972.
 Epizootology, diagnostics and profilaxis of swim bladderinflammationof cyprinids. FAO IFAC. Technical Paper № 17. Suppl.2. Rome, 1973.
 Сколиоз карпов при их выращивании на тёплых водах. // Шестое Всесоюзное совещание по болезням и паразитам рыб. Л., 1974.
 в соавторстве с Донченко Н. А. Сравнительная токсичность отдельных компонентов сточных вод Киришского НПЗ, прошедших биологическую очистку. // Химия и технология топлив и масел. М.,1974.— № 9.
 Влияние сточных вод нефтеперерабатывающего завода на инкубируемую икру, личинок и взрослых рыб. // Известия ГосНИОРХ, т.98, 1974.
 Особенности токсического воздействия ортокрозола, нафталина и пентахлорфенолата натрия на разные стадии развития рыб. // Проблемы водной токсикологии. Тезисы докладов III Всесоюзной научной конференции по водной токсикологии. Ч.I. Петрозаводск, 1975.
 Роль токсикологического фактора в возникновении и течении воспаления плавательного пузыря (ВПП) карпа. // Тезисы докладов II Всесоюзного симпозиума по инфекционным болезням рыб. 29-31 октября 1975 г. М., 1975.
 в соавторстве с Донченко Н. А., Немченко А. Г. Изучение токсичности биохимически очищенных сточных вод Киришского нефтеперерабатывающего завода после доочистки озонированием. // Сборник. Охрана труда, внешней среды и профилактика заболеваемости на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. Материалы научно-практической конференции. Л.,САНГИ, 1976.
 в соавторстве с Мосевич М. И., Глухова Л. В., Леви Л. А., Макрушин А. В., Пустовойт А. Г., Сергеева В. А., Чиннова Р. Ф. К обоснованию предельно допустимой концентрации анилина для рыбохозяйственных водоёмов. // Известия Гос НИОРХ.1976. — Т.109.
 Те же: Обоснование к установлению предельно допустимой концентрации резорцина для рыбохозяйственных водоёмов.// Там же.
 Те же: Экспериментальное обоснование предельно допустимой концентрации ортокрезола в воде рыбохозяйственных водоёмов.//Там же.
 Те же: Материалы к обоснованию предельно допустимой концентрации нафталина для рыбохозяйственных водоёмов.//Там же.
 Те же: Установление предельно допустимой концентрации пиридина для рыбохозяйственных водоёмов. //Там же.
 Те же: К обоснованию предельно допустимой концентрации ацетанилида для рыбохозяйственных водоёмов. // Там же.
 Те же: Обоснование предельно допустимой концентрации бутилового спирта для рыбохозяйственных водоёмов. //Там же.
 Те же: Установление предельно допустимой концентрации ксантогената бутилового натриевого для рыбохозяйственных водоёмов. // Там же.
 Методические указания по рыбохозяйственному использованию пресных вод в зависимости от типа и уровня загрязнения. Л.,1985.
 Аршаница Н. М., Лесников Л. А. Патологоморфологический анализ состояния рыб в полевых экспериментальных условиях. // Методы ихтиотоксикологических исследований. — Л., 1987. — С. 7-9.
 Материалы ихтиотоксикологического исследования в бассейне Ладожского озера. // ГосНИОРХ: Сб. тр. — Л., 1988. — Вып. 285. — С. 24-37.
 Влияние загрязнений на экосистему Ладожского озера.[Сб. ст.]Л.,1988.-Вып.285.
 Влияние антропогенного фактора на экосистему озёр:.[Сб. ст.]Л.,1990.-Вып.313.
 Методические рекомендации по расследованию преступных загрязнений водных объектов. СПб.,1991.
 Токсикологическая характеристика сбросных теплых вод электростанций. // Современные проблемы водной токсикологии: Тез. докл. — Борок, 2002. — С. 7-8.
 Кузнецова О. А., Аршаница Н. М., Латыпова В. З., Шакирова Ф. М., Степанова Н. Ю. Биогеохимические исследования факторов токсикогенной опасности для рыб в водохранилищах руслового типа (на примере Волховского водохранилища). // Учёные записки Казанского университета. Сер. Естеств. науки. — Казань,2008. — Т. 150, кн. 4. — С. 261—267.

Литература 
  О чём плачут рыбы? // Природа и человек (Свет). — М., 1996. — № 4. — С.21-23.
 Почеп — славный город на Судости: Сб. ист. очерков / Сост. Л. А. Демёхина. — Клинцы: Изд-во Клинцов. гор. тип., 2000. — С. 271.
 Демёхина Л. А. Патриот родного края. (Наши земляки) // Страницы истории Почепского района. К 510-й годовщине со времени первого упоминания г. Почепа в Краткой Волынской летописи (1500—2010). Публикации из периодических изданий, краеведческая информация из книг, записки краеведов, очевидцев и участников событий, происходящих в Почепском районе. Составитель С. М. Маслёнко. — Клинцы, 2010. — С. 541—542.

Ссылки 
 Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства
 Форель как индикатор благополучия

Ихтиологи России
Ихтиологи СССР
Выпускники Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины